Ewiges Derby bezeichnet verschiedene Derbys in Osteuropa. Hierzu gehören:

 Belgrader Derby, die Begegnung zwischen Roter Stern Belgrad und Partizan Belgrad
 Kroatisches Derby, die Begegnung zwischen Dinamo Zagreb und Hajduk Split